James Fleming est un nom pouvant désigner:

 (c. 1442-1492), noble et homme politique irlandais
 (1534-1558), lord chamberlain d'Écosse
 (1741-1829), homme politique canadien en Nouvelle-Écosse
James Fleming (1839-1902), homme politique canadien en Ontario
James Henry Fleming (1872-1940), ornithologue canadien
 (né en 1943), pilote de guerre américain
James Fleming (né en 1939), homme politique canadien en Ontario
James « Jim » Fleming (né en 1951), arbitre écossais de rugby à XV
, joueur écossais de rugby à XV

Voir aussi

Fleming, James